Ariane Andereggen – artista, attrice e performer svizzera
 Ignazio Andereggen – filosofo argentino
 Nicolás Andereggen – calciatore argentino, attaccante
 Viviane Andereggen – regista cinematografica svizzera